Фужер — вид келиха, призначеного для шампанського
 Фужер — родина парфумів

Топонім 

 Фужер — місто у Франції
 Фужер — округ у Франції, один з округів у регіоні Бретань